Jean d’Harcourt ist der Name folgender Personen:
* Jean I. d’Harcourt (genannt le Prud’homme; * um 1198, † 1288), Vizegraf von Saint-Sauveur, Herr von Harcourt und Elbeuf
 Jean II. d’Harcourt (genannt le Preux; 1245–1302), französischer Ritter, Herr von Harcourt, Baron von Elbeuf und Vizegraf von Châtellerault und Saint-Sauveur
 Jean VII. d’Harcourt († 1452), Graf von Harcourt, Aumale, Vizegraf von Châtellerault, Seigneur de MézièresBKL, d’Elbeuf, de Lillebonne, de La Saussaye etc.